Vauquois est une commune française située dans le département de la Meuse ;
 la bataille de Vauquois s'y est déroulée durant la Première Guerre mondiale ;
 le  est un aviso français de classe Arras ;
 Bernard Vauquois (1929-1985) est un mathématicien français.